Spojení písmen M a číslice 15 může mít různé významy:

 Messier 15 – jasná kulová hvězdokupa v souhvězdí Pegase
 Dálnice M15 (Maďarsko) – dálnice v Maďarsku
 Třída M15 – třída monitorů britského královského námořnictva